Oranienburg bezeichnet:
 eine Stadt im deutschen Bundesland Brandenburg, siehe Oranienburg
 eine Burg in Russland und zeitweise auch die danach benannte Stadt Tschaplygin
 ein Nebengebäude des Schloss Nordkirchen